Osmolanka - strumień, rzeka w gminie Latowicz, o długości 7 km, prawy dopływ rzeki Świder. Wypływa na zachód od wsi Kamionka, płynąc w kierunku wschodnim do wsi Dąbrówka.

Dorzecze Świdra